Jméno Denisa Barešová se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Denisa Barešová (sportovkyně) (* 1988) – česká závodnice ve sportovním aerobiku
 Denisa Barešová (* 1995) – česká herečka